Сезон 2009/10 от Гръцката Суперлига е четвърти след смяната на името на първенството през 2006 г. В него участват 16 отбора, 13 от останалите в първенството и други 3 спечели промоция от Бета Етники от сезон 2008/09.

Промени след 2008/09 
Отбори спечелили промоция от Бета Етники

 1-во място – ФК Атромитос
 2-ро място – ФК Джианнина
 3-то място – ФК Кавала

Отбори изпаднали в Бета Етники

 14-о място ОФИ Крит
 15-о място ФК Пансерайкос
 16-о място ФК Трасивоус

Други промени

Заради изкачването на Гърция в листите на УЕФА, което означава, че шампионът през 2009/10 ще се класира директно за груповата фаза. А всички други евро места не се променени.

Участници

Източници 

Турнири по футбол в Гърция